Play (Moby), een muziekalbum van Moby uit 1999
 Play (Brad Paisley), een muziekalbum van Brad Paisley uit 2008
 Play (Jennifer Lopez), nummer uit 2001 van Jennifer Lopez
 Play (belspel)
 Play (betaalzender), Belgische betaalzender
 Play (film)
 Play (groep)
 Play (tijdschrift), een Brits tijdschrift
 Play (popfestival)
 Play (luchtvaartmaatschappij), een IJslandse luchtvaartmaatschappij